Аро́нова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Аронова, Ирина Петровна (род. 1957) — казахстанская государственная деятельница.
 Аронова-Ботвинкина, Лея Шлёмовна (Соломоновна, также Аронова-Батвинкина; 1903—?) — советский художник, график.
 Аронова, Мария Валерьевна (род. 1972) — российская актриса.
 Аронова, Раиса Ермолаевна (1920—1982) — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.